Antoine Dufour (?-1509), est un évêque de Marseille de 1506 à 1509
 Antoine Dufour (1808-1885), est un homme politique qui fut maire de Nantes de 1866 à 1870
 Antoine Dufour (1979-), est un guitariste acoustique québécois né à l'Épiphanie.